Дженга:

 Дженга — настольная игра, придуманная Лесли Скотт и распространяемая компанией Parker Brothers.
 Дженга — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.